Sezóna 1957/1958 byla 12. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Po sezoně došlo ke snížení počtu účastníků.

První fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D 

 Pokud již bylo rozhodnuto o postupujících z první fáze, zbylé zápasy skupiny se již nedohrávaly.

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o 9. - 16. místo 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1957
Lední hokej v roce 1958